Блем () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Блем () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна